Kóta může být:
 kóta (kartografie) – bod s udanou  výškou
 Kóta (město v Indii) – město v Rádžasthánu v Indii
 kóta (technické kreslení) – pomocná čára s rozměrem
 Kóta (okres) – okres v Rádžasthánu v Indii
 Kóta (stát) – zaniklý stát v Indii
 Kóta (Aiči) – město v prefektuře Aiči v Japonsku

Externí odkazy